Такмичење у троскоку у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2016. у Амстердаму одржано је 7. и 9. јула на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Цириху 2014, бранио је Бенжамен Компаоре из Француске.

Земље учеснице 
Учествовала је 27 такмичара из 18 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2016. години 
Десет најбољих европских скакача у троскоку 2016. године до почетка првенства (7. јула 2014), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

''Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+2)

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама 27 такмичара подељено је у две групе. Квалификациона норма за финале износила је 16,55 м (КВ), коју је пребацило 5 такмичара, а осталих 7 се у финале пласирало према постигнутом резултату (кв),,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2016.
Троскок на Европском првенству у атлетици на отвореном